Indianapolis 500 je bila druga dirka Formule 1 v sezoni 1952. Odvijala se je 30. maja 1952.

Dirka

Viri
 

Formula 1 sezona 1952
1952